SID:
 SID — идентификатор безопасности, используемый в Windows на основе технологии NT (2000, XP, 2003, Vista).
 SID — референтная модель данных в телекоммуникациях.
 SID — краткое название микросхемы звуковой платы и аудиоформата трекерной музыки.
 SID — японская visual kei группа.
 SID () — организация «общество для информационных дисплеев».
 SID () — маршрут выхода из района аэродрома по приборам.
 SID – сокращение от никнейма российского исполнителя Сидоджи Дубоshit

См. также 
 Сид